Chiesa di Santa Maria del Rimedio al Molo Grande a Napoli

Pagine correlate
 Chiesa della Beata Vergine del Rimedio
 Chiesa della Madonna del Rimedio
 Chiesa di Nostra Signora del Rimedio (disambigua)